Mombach und Mommbach ist ein geographischer Name:

Orte:
 Mainz-Mombach, Ortsbezirk des kreisfreien Mainz, Rheinland-Pfalz
 Hof Mombach, Wohnplatz der Ortsgemeinde Hellertshausen, Landkreis Birkenfeld, Rheinland-Pfalz

Gewässer:
 Mombach (Fischbach) linker Zufluss des Fischbachs (zur Nahe) bei Schauren, Landkreis Birkenfeld, Rheinland-Pfalz
 Mombachquelle, Quelle mit kurzem linken Abfluss zum Neckar in Bad Cannstatt, Stuttgart, Baden-Württemberg
 Mommbach (Rhein), rechter Zufluss des Niederrheins bei Ork, Stadt Voerde (Niederrhein), Kreis Wesel, Nordrhein-Westfalen
 Neuer Mommbach, rechter Zufluss des Möllener Leitgrabens (zum Niederrhein) bei Voerde (Niederrhein), Kreis Wesel, Nordrhein-Westfalen